

Кляшторне — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Кляшторне — село в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства